Первомаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Первомаевка — до 2006 г. название села Биринши Мамыр Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Первомаевка — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Первомаевка — село в Заиграевском районе Бурятии.
 Первомаевка — деревня в Ярковском районе Тюменской области.

Украина 
 Первомаевка — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.

См. также 

 Первомайка
 Первомайское 
 Первое Мая